Кривошеи — название населённых пунктов:

Россия 

 Кривошеи — до 1964 г. название деревни Садовая в  Стародубском районе Брянской области.

Украина 

 Кривошеи — село в Хмельницком районе Винницкой области.

См. также 

 Кривошеино